Назарбек Сандыбекович Сандыбеков (род. 1928 год) — директор совхоза «Майский» Карасуского района Кустанайской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1967).

Биография 
С 1943 по 1947 года — секретарь Сарыкольского сельсовета. С 1947 года трудился счетоводом, управляющим отделением совхоза «Джамбульский». С 1961 по 1964 года — главный агроном зерносовхоза «Кушмурунский». В 1965 году назначен директором совхоза «Майский» Карасуского района. Вывел совхоз в число передовых сельскохозяйственных предприятий Карасуского района. Во время его руководства урожайность зерновых в совхозе увеличилась до 19 центнеров с каждого гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1967 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1967 году назначен председателем Карасуского райисполкома и в 1969 году — директором совхоза «Тагильский комсомолец» Урицкого района. С 1979 года — начальник Жандалинского районного управления сельского хозяйства.

 Память
Одна из улиц села Карасу носит его имя.

Награды 
Орден Ленина
Орден Трудового Красного Знамени
Орден «Знак Почёта» — дважды

Источники 
 Герои Социалистического Труда — казахстанцы [Текст]: в 5 т. / сост.: А. Б. Бейсембаев [и др.]. — А.-А., 1970. — Т.3. — С. 229—230
  «Календарь дат и событий Костанайской области» на 2008 год, Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого, Информационно-библиографический отдел, 2007, стр. 48
 Славная судьба — доклад Н. А. Назарбаева на торжественном заседании
 Сандыбеков Назарбек

Директора совхозов
Председатели районных исполкомов Казахской ССР
Депутаты сельских советов СССР